Nick de Jong (voetballer), voormalig profvoetballer, nu speler bij HSV Hoek
Nick de Jong (doelman), doelman van RBC Roosendaal
Nick de Jong (ijshockeyer), Nederlands ijshockeyinternational